Глинновское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Глинновское сельское поселение — в Новооскольском районе Белгородской области.
 Глинновское сельское поселение — в Гордеевском районе Брянской области.